Bundesliga 2002-03 var den 40. gang, turneringen blev afholdt. FC Bayern München blev ligamester denne sæson.

Ligatabel

K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål imod, P = Point

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2002-03